Beton kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Beton (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 112,54), Jawa Timur, 
 Desa Beton (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Beton (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 111,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar